Szwarc ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schwarz (Familienname).

Namensträger 
 Jeannot Szwarc (* 1939), französischer Regisseur
 Michael Szwarc (1909–2000), US-amerikanischer Chemiker
 Susana Szwarc (* 1952), argentinische Schriftstellerin

Familienname